Horvátország
 Béla falu Novi Marof községben, Varasd megyében
 Béla falu Szircs községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szlovákia
 Béla falu Párkány közelében
 Kassabéla község a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Szepesbéla város az Eperjesi kerület Késmárki járásában
 Turócbéla Bélagyulafalvához tartozó egykori község, a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában

 Lengyelország
 Újbéla Nowy Targ községhez tartozó falu a Kis-Lengyelországi vajdaság Nowy Targ-i járásában, mely 1918-ig Magyarországhoz, Szepes vármegyéhez tartozott

Egyéb
 Béla, keresztnév

Lásd még: Bella (egyértelműsítő lap)